Full house, kártyakombináció

Film

 Full House, brit tévésorozat (1985-1986)
 Full House, a Bír-lak c. filmsorozat (1987-1995) eredeti címe
 Full House, koreai sorozat (2004)
 Full House Take 2, koreai sorozat (2012)

Zene

 Full House, Wes Montgomery 1962-es albuma
 Full House, a Fairport Convention 1970-es albuma
 Full House, a The Dooleys 1980-as albuma
 Full House, John Farnham 1991-es koncertalbuma